ASR este un acronim de trei litere care se poate referi la 
 ASR - Agenția Spațială Română
 ASR  Alteța Sa Regală, titlu de noblețe conferit regilor României, respectiv urmașilor acestora la tronul României.
 ASR - Apple Software Restore, comandă îa linie de copiere a imaginilor discurilor pe hard drives
 ASR - Aquifer Storage and Recovery, utilizarea izvoarelor de apă pentru injectare, respectiv stocare într-un acvafer
 ASR - ASR Records, companie de îaregistrări de muzică
 ASR  Association for the Sociology of Religion
 ASR - Anti Slip Regulator